Dozorca, gospodarz domu – pracownik zatrudniony przez spółdzielnię mieszkaniową, zarządcę nieruchomości lub zakład pracy, którego zadaniem jest zapewnienie porządku i czystości na terenie danej nieruchomości
 Dozorca (sztuka) – dramat autorstwa noblisty Harolda Pintera, napisany w 1959 roku

Zobacz też 
 Dozór